Killshot ist
 ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2008, siehe Killshot
 ein Ringname des US-amerikanischen Wrestlers Chad Allegra (* 1980), siehe Karl Anderson (Wrestler)